Хедер, а также Хедрих, Генрих и Генри (умер после 1164 года) — немецкий рыцарь, возможно, из герцогства Швабия, который вместе со своим братом Вольфером поселился в Королевстве Венгрия и стал членом венгерской знати. Хедер был также родоначальником могущественного клана Хедер и предком семьи Хедервари.

Происхождение и прибытие 
Согласно Венгерской иллюстрированной хронике, Вольфгер (Вольфер) прибыл из Германии в Венгрию вместе со своим младшим братом Генрихом (Хедером) и сорока вооруженными рыцарями. Вольфгер происходил из графов Хайнбурга. Великий князь венгров Геза пожаловал Вольфгеру во владение гору Кюшен и остров в окрестностях Дьёра, где он построил деревянный замок и основал аббатство, он был похоронен в нем. Братья стали родоначальниками клана Хедер. Согласно Марку из Кальта, братья Вольфгер и Хедрик переселились в Венгрию в правление великого князя Гезы (972—997), отца Иштвана Святого, первого венгерского короля. Но фактически Вольфер и Хедер прибыли в Венгрию из Германии в первые годы правления короля Гезы II (до 1146 года).

Место происхождения двух братьев является спорным. Шимон из Кезы в хронике «Деяния венгров и гуннов» пишет, что Вольфер и Хедер пришли из «Вильдонии» с сорока вооруженными солдатами, ссылаясь на замок Бургруин Вильдон в Штирии, однако сам замок был построен только после 1157 года, таким образом, что эта идентификация неверна. Янош Туроци в своем труде «Хроники венгров» сообщал, что оба рыцаря произошли от Хайнбурга из «Алеманнии», (Герцогство Швабия). По-видимому, версия Кальта более близка к истине, так как в первой половине XII века в Хайнбурге жил некий рыцарь Вольфгер фон Эрлах.

Карьера 
Хедеру были подарены земли и деревни на острове Сигеткёз в графстве Дьёр от короля Венгрии Гезы II, в то время как Вольфер стал владельцем Неметуйвар (сегодня Гюссинг в Австрии), где он основал бенедиктинский монастырь и позже был похоронен там. Хедер возвел деревянный замок, в котором позже был назван Хедервар (букв. «Замок Хедера») после него. Хедер был предком престижной семьи Хедервари (процветавшей до конца XVII века), в то время как печально известная и могущественная семья Кёсеги происходит от его брата Вольфера. Поскольку позднее род Хедер был назван в честь Хедера, а не в честь его старшего брата, историк Янош Карачоньи утверждал, что Хедер « был более талантлив, чем Вольфер, или жил очень долго». Хедер уже упоминался как ишпан в 1146 году . Клан Хедер стал одним из самых влиятельных венгерских родов к 13 веку. Единственным известным сыном хедера был Дениш I, который владел землями в Алмаше вместе со своими двоюродными братьями из рода Вольферов. Внук тезки Хедера (уп. в 1210—1223) служил в качестве ишпана графства Дьёр в 1223 году. Другим его внуком был Дениш II, чья ветвь является прямым потомком семьи Хедервари.

В период с 1150 по 1158 год Хедер занимал должность королевского судьи, вторую по значимости светскую должность после палатина. В этом качестве он убедил Рафаила, аббата Паннонхальмы, одолжить 40 серебряных динари королю Гезе II, который планировал посетить Генриха II, герцога Австрии, со своим двором и большим количеством сопровождающих. Рафаилу пришлось продать церковное поместье, чтобы получить нужную сумму. Когда Геза вторгся в Византийскую империю и осадил Браничево в конце 1154 года, вероятно, Хедер и его брат также участвовали в этой военной кампании вместе с другими немецкими рыцарями, как греческий историк Иоанн Киннам называли их «саксонскими» наемниками . В страхе быть схваченным и казненным королем Геза II, его брат и соперник, герцог Иштван, искал убежища в Священной Римской Империи летом 1157 года. Фридрих I Барбаросса, император Священной Римской империи, был готов решить конфликт между королем Венгрии Гезой II и Иштваном и направил своих послов в Венгрию. В ответ Геза направил к императору Фридриху свою делегацию, в состав которой входили королевский судья Хедер и епископ Дьёра Гервасиус. На рейхстаге в Регенсбурге в январе 1158 года Хедер и Гервасий отвергли обвинения Иштвана и смогли убедить императора Фридриха Барбаросу отказаться поддержки претендента. После этого герцог Иштван уехал в Константинополь.

После смерти короля Гезы II Хедер поддержал его пятнадцатилетнего сына Иштвана III, который был коронован 31 мая 1162 года. В следующем 1162 году Хедер был назначен палатином Венгрии и, из-за молодого возраста короля, стал фактическим регентом королевства. Два дяди Иштвана III, Ласло II и Иштван, которые присоединились ко двору Византийской империи, оспаривали его право на венгерскую корону. Византийский император Мануил I Комнин начал военную экспедицию против Венгрии. Опасаясь вторжения византийского императора Мануила, венгерские магнаты, в том числе и палатин Хедер, согласились принять Ласло в качестве" компромиссного кандидата " в июле 1162 года. После смерти Ласло Иштван III был вновь восстановлен и разгромил войско претендента Иштвана IV. Хедер занимал должность палатина Венгрии до 1164 года, когда его сменил опытный военачальник Ампуд.

Примечания

Средневековые источники 
 Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians (Edited and translated by László Veszprémy and Frank Schaer with a study by Jenő Szűcs) (1999). CEU Press. .
 The Hungarian Illuminated Chronicle: Chronica de Gestis Hungarorum (Edited by Dezső Dercsényi) (1970). Corvina, Taplinger Publishing. .

Современные источники 
 
 
 
 
 

Палатины Венгрии
Дворянство Венгрии